Модифікація (, , ) –

 Зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей; якісно відмінні стани чого-небудь. Результат модифікування.
 Приклад — модифікування поверхні адгезійно активних ґранул-носіїв у процесі адгезійного збагачення золота Краун-етером, що підвищує ефективність захоплення носіями надтонких часточок золота.
 У мінералогії та кристалографії — різні види кристалів однієї і тієї ж речовини, які утворюються внаслідок поліморфізму і політипії.
 В машинобудуванні — підвид однієї моделі, який відрізняється суттєвими деталями основного оздоблення. Наприклад обладнання двигунами різних конструкцій або потужностей однієї серії авто, літаків або пароплавів; відміни в компоновці кузова автомобілів, або наповненні салона літака.

Література